Summer in the City ist der Titel von:

 Summer in the City (Lied), Lied von The Lovin' Spoonful aus dem Jahr 1966
 Summer in the City (Film), Film von Wim Wenders aus dem Jahr 1970